Українські шрифтовики — шрифтові дизайнери з України, що працюють над створенням і вдосконаленням шрифтів. Самі себе вони часто називають шрифторобами.

Українські шрифтовики 
 Геннадій Заречнюк (Львів)
 Андрій Константинов (Київ)
 Ярослав Куць
 Василь Лопата
 Володимир Лісняк
 Віталій Мітченко
 Георгій Нарбут
 Дмитро Растворцев (Суми)
 Михайло Різник
 Олег Снарський
 Сергій Ткаченко (4th february)
Кирило Ткачов (Луганськ / Луцьк)
 Лук'ян Турецький (Львів)
 Володимир Фатальчук
 Віктор Харик (Дюссельдорф, Німеччина)
 Василь Хоменко 
 Василь Чебаник (Київ)
 Андрій Шевченко (Бердянськ)
 Ольга Юнак
 Володимир Юрчишин
 Богдан Гдаль (Київ)
 Олексій Чекаль
 Євген Садко (Харків)
 Тетяна Іваненко
 Марчела Можина
 Олекса Волочай
 Костянтин Головченко
 Андрій Дикун
 Олег Ліщук
 Олексій Поповцев
 Вікторія Лопухіна
 Віталіна Лопухіна
 Вікторія Грабовська

Посилання 
 Українська типографська спільнота в живому журналі 
 Іван Огієнко. Історія українського друкарства 
 Українські шрифти в лицях
 Type design in Ukraine by Luc Devroye  
Спільнота українських шрифторобів у Facebook 
Спільнота Шрифтові знадібки (історичні) у Facebook 
Сервіс оренди ліцензійних шрифтів Rentafont 
Український дизайнер створив шрифт для колонії на Марсі 
Перший кримськотатарський шрифт Mustafa 
Ліцензійні безкоштовні шрифти "Рутенія" Василя Чебаника

Примітки 

Шрифтовики
Шрифтові дизайнери
Шрифти